Karaté Kid peut désigner :

 Karaté Kid, une série de films américains comprenant :
Karaté Kid  (The Karate Kid) est un film américain réalisé par John G. Avildsen, sorti en 1984
Karaté Kid : Le Moment de vérité 2  (The Karate Kid, Part II) est un film américain de John G. Avildsen sorti en 1986.
Karaté Kid 3 (The Karate Kid Part III) est un film américain réalisé John G. Avildsen, sorti en 1989.
Miss Karaté Kid () est un film américain réalisé par Christopher Cain, sorti en 1994.
Karaté Kid (The Karate Kid) est un film américano-chinois de Harald Zwart, sorti en 2010 et remake du premier film.
 Karaté Kid (The Karate Kid) est une série d'animation de 1989 inspirée des films
  est un personnages issu des comics DC créé en 1966.